Polytminae é uma das seis subfamílias de aves apodiformes pertencente à família Trochilidae, que inclui os beija-flores. Os representantes desta subfamília são por vezes denominados politmíneos ou beija-flores pequenos. A subfamília contém 12 gêneros com um total de 29 espécies.

Taxonomia 
Um estudo filogenético molecular dos beija-flores publicado em 2007 descobriu que a família consistia em nove clados. Após a atualização da quarta edição do Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World, realizada por Edward C. Dickinson e James van Remsen, Jr. em 2013, a família dos beija-flores foi dividida em seis subfamílias com base nos resultados moleculares e  propuseram nomear uma destas Polytminae. A subfamília Polytminae havia sido introduzida anteriormente, em 1849, por Ludwig Reichenbach.

A existência deste clado não foi antecipada por estudos pré-moleculares, mas uma característica comum é a presença de serrilhas na ponta do bico. Um exemplo extremo é o beija-flor-de-bico.
O cladograma acima da família do beija-flor é baseado em estudos filogenéticos moleculares realizados por Jimmy McGuire e outros colaboradores e publicados entre 2007 e 2014. As respectivas denominações em latim derivam daquelas propostas por Edward Dickinson e James van Remsen, Jr. em 2013.
O cladograma acima mostrando as relações filogenéticas entre os gêneros é baseado em um estudo molecular publicado em 2014. O gênero Eulampis foi encontrado dentro do Anthracothorax, tornando este último parafilético. Nenhuma espécie do gênero Augastes foi amostrada nos estudos moleculares, porém, com base em uma comparação de características de plumagem e formato do bico, acredita-se que este último está intimamente relacionado com Schistes.

Lista taxonômica 
A subfamília inclui as seguintes 29 espécies, divididas nos respectivos 12 gêneros:

Referências

Fontes 

Troquilídeos
Aves da América
Subfamílias de aves